

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Marduk Fluctus est une formation volcanique sur Io, satellite de Jupiter.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Marduk est un personnage de la série Stargate.
 Craig Marduk est un personnage de la série de jeux vidéo Tekken.
 Marduk est le programme de recrutement des pilotes dans la série d'animation Evangelion.

Histoire 
 Marduk est une divinité mésopotamienne, principalement vénérée à Babylone.
 L'Ordalie de Marduk est un texte mythologique assyrien, datant probablement du règne de Sennachérib.
 Plusieurs rois de Babylone ont un nom constitué à partir de celui du dieu Marduk :
 Marduk-apla-iddina, roi de 1171 à 1159  ;
 Marduk-kabit-ahheshu, roi d'Isin de 1154 à 1141  et peut-être de Babylone ;
 Itti-Marduk-balatu, roi d'Isin de 1140 à 1133  et sans doute  de Babylone ;
 Marduk-sãpik-zêri, roi vers 1082-1070  ;
 Marduk-zer-..., roi vers 1046-1035  ;
 Marduk-zakir-shumi , roi de 854 à 819  environ ;
 Marduk-balassu-iqbi, roi de 818 à 813  ;
 Marduk-bel-zeri, dont le règne se situe aux alentours de 800  ;
 Marduk-apla-usur, dont le règne est très mal connu et se situe dans les premières décennies du  ;
 Eriba-Marduk, roi de Babylone de 769 à 761  ;
 Marduk-zakir-shumi II, roi pendant quelques mois en 703  ;
 Amel-Marduk (Evil-Mérodak dans la Bible), fils et successeur de Nabuchodonosor II, roi de 562 à 560  ;
 Labashi-Marduk, fils de Nériglissar, roi en 556

Musique 
 Marduk est un groupe de black metal suédois.

Homonymie